Die Oberklasse Südbaden 1946/47, auch Oberliga Südbaden 1946/47 genannt, war die zweite Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Südbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurde in drei Staffeln ausgetragen und war eine Ebene unterhalb der Oberliga Südwest angesiedelt, die bis 1950 auch Südbaden abdeckte. Die Staffel Süd trat mit zehn Vereinen zusätzlich zu den beiden Staffeln der Vorsaison hinzu.

Von den drei Staffelsiegern stiegen Fortuna Freiburg und Eintracht Singen in die Oberliga Südwest auf. Wegen der Zusammenführung der drei Ligastaffeln zur nachfolgenden Saison stiegen insgesamt elf Vereine ab.

Abschlusstabellen

Staffel West

Staffel Ost

Staffel Süd

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Oberklasse Südbaden 1946/47 auf f-archiv.de
 Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken: Oberliga Südwest, Gruppe Süd 1946–1950

Einzelnachweise 

1946
Fußballsaison 1946/47